La médaille de Crimée peut faire référence à: 

 Crimea Medal (1854), une médaille de campagne britannique 
 , médaille de campagne ottomane 
 Médaille « Pour le retour de la Crimée » (2014), médaille de campagne russe 

Guerre de Crimée